Алекса́ндр Виноку́ров: Винокуров, Александр Архипович (1921—1970) — Герой Советского Союза.
 Винокуров, Александр Васильевич (1922—2002) — советский художник-постановщик мультипликационных фильмов.
 
 Винокуров, Александр Моисеевич — российский лингвист, лексикограф, автор учебников и словарей по английскому и испанскому языкам.
 
 Винокуров, Александр Семёнович (род. 1982) — российский предприниматель, президент инвестиционной компании Marathon Group.